Powieść:
 Zakochane kobiety (Women in Love) − kontrowersyjna powieść autorstwa D.H. Lawrence’a, wydana w 1920 roku.

Filmy:
 Zakochane kobiety (film 1969) (Women in Love) − brytyjski melodramat w reżyserii Kena Russella
 Zakochane kobiety (film 1936) (Ladies in Love) − amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Edwarda H. Griffitha

Piosenka:
 Woman in Love − piosenka autorstwa Barbry Streisand z 1980 roku